NAS eller Nas kan syfta på:

 NAS – lagringsenhet kopplad till nätverk, se Network Attached Storage
 NAS –  USA:s motsvarighet till den svenska Vetenskapsakademien, se The National Academy of Sciences
 NAS – ett trossamfund inom religionen modern asatro, se Nordiska Asa-samfundet
 Nas (slagg) – en avsättning av stelnad slagg
 Nas (rappare) (född 1973), en amerikansk rappare